Синьчжо́у:

 Синьчжоу — городской округ в провинции Шаньси (КНР).
 «Синьчжоу» — марка китайских турбовинтовых среднемагистральных пассажирских самолётов — CZ-60, CZ-600 (в разработке модель 700).
 Синьчжоу — район в составе городского округа Ухань (КНР).
 Синьчжоу — район в составе городского округа Шанжао (КНР).